Mucchio d'ossa (Bag of Bones) – romanzo di Stephen King del 1998
 Bag of Bones – miniserie televisiva del 2011 tratta dal romanzo
 Bag of Bones – album degli Europe del 2012